Раздо́рская (в старину Раздорский юрт, Раздорский городок, в просторечии Раздоры) — станица в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Является административным центром Раздорского сельского поселения.

География 

Находится в центральной части области, в 100 км к северо-востоку от города Ростов-на-Дону, на правом берегу реки Дон.

От южной до северной окраины станицы Раздорская проходит один из двух участков комплексного памятника природы Раздорские склоны.

Улицы

История 

Станица Раздорская считается первой столицей донского казачества. Первое упоминание о ней встречается в 1571 годe и связано с проездом через станицу в Константинополь русского посланника Ишеина. Его сопровождали из Москвы до Азова Игнатий Кобяков и казачьи атаманы Мамин и Яковлев. До 1622 года станица была центром войска Донского. На её территории обнаружены памятники неолита, бронзового и железного веков, средневековья. В станице найдены следы проживания различных народов, таких как киммерийцы, скифы, сарматы, аланы, готы, гунны, хазары, половцы и монголы. Во время археологических раскопок 1994 года на территории заповедника обнаружены погребения древних культур: ямная, катакомбная, срубная, а также салтово-маяцкая культура (культура Хазарского каганата). Ранее исследователями было обнаружено болгарское погребение.

В XIX веке в станице бывали русская кавалеристка, офицер Русской Императорской армии, участница Отечественной войны 1812 года кавалерист-девица Н. А. Дурова, ставшая прототипом Шурочки из «Гусарской баллады».

Позднее в станице бывали писатели А. С. Серафимович, М. А. Шолохов, В. А. Закруткин и А. В. Калинин.

Здесь проходили съемки фильмов «Донская повесть», 1964 год (фильм-драма, поставленный на Ленинградской ордена Ленина киностудии «Ленфильм» в 1964 году режиссёром Владимиром Фетиным по мотивам рассказов «Шибалково семя» и «Родинка» Михаила Шолохова); по произведениям А. В. Калинина («Цыган» и др.) с участием актеров А. Баталова, Н. Мордюковой, В. Дворжецкого, Е. Матвеева,¸ М. Волонтира, К. Лучко и др.

Художник В. И. Суриков писал с жителей станицы персонажи картины «Покорение Сибири Ермаком». Художники М. Б. Греков, А. В. Тимофеев и рисовали пейзажи окрестностей станицы.

В годы Великой Отечественной войны станица была оккупирована немцами. В освобождении станицы Раздорская и хутора Пухляковского в январе-феврале 1943 года принимала участие 300 стрелковая дивизия. В ходе боев у станиц погибло более полутора- двух тысяч солдат и офицеров, из которых около 700 похоронены в станице Раздорская. Здесь почти полностью погиб личный состав отдельного учебного батальона,  пулеметного батальона,  1053-го стрелкового полка и  1049-го стрелкового полка.

В 2012 году в станице открыли памятник атаману Максиму Власову.

Население

Известные люди 
В станице родились:
 Балабин, Степан Фёдорович (1763—1818) — российский генерал-майор Русской императорской армии.
 Бондарев, Дмитрий Дмитриевич (1878—1937) — русский автомобильный конструктор, первый директор АМО ЗИЛ.
 Брыкин, Степан Васильевич (1862—1912) — российский артист оперы.
 Власов, Максим Григорьевич (1767—1848) — генерал от кавалерии, наказной атаман войска Донского.
 Черевков, Евтей Иванович (1754—?) — генерал-майор, казак и почётный гражданин Раздорской станицы.

Достопримечательности 

 Памятник воинам 300 стрелковой дивизии, погибшим в январе-феврале 1943 года при освобождении станицы. Памятник представляет собой скульптуры воина на постаменте и коленопреклоненной женщины с венком. Рядом с памятником установлены плиты и сменами погибших воинов в годы Великой Отечественной войны при освобождении станицы.
 Памятник В.И. Ленину в станичном сквере.
 В станице находятся памятники архитектуры конца XIX — начала XX веков. К ним относятся: казачьи курени, флигели, дома торговых казаков.

 ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник».
 В здании бывшей Церковно-приходской школы расположены выставки: «От древнейших поселений до казачьего городка»; «Городок Раздоры в XVI—XVII в.в.», «Станица Раздорская в XVIII—XIX в.в.», «История пишется объективом», посвящённая событиям Великой Отечественной войны.
 В Доме торгового казака Устинова (1914 г.) устроены выставки «Галерея Суриковцев» с картинами выпускников художественной академии имени Сурикова В. И., «Казачья старина, XIX — начало XX века» с предметами быта казаков.
 В Казачьем курене казака Енкина (кон. XIX в.) организована выставка «Быт и обычаи раздорских казаков». На выставке представлен интерьер казачьего куреня служивого казака (начало XX века).
 В свое время в станице был построен, а в годы советской власти был разрушен Храм Донской иконы Божией Матери.
 Памятник атаману Войска Донского Максиму Григорьевичу Власову.

Археология 
 Возникновение неолитической стоянки Раздорская 2 датируется последней четвертью 8 тыс. — первой четвертью 7 тыс. до н. э. В Раздорской 2 выявлено около 53000 артефактов (свыше 40300 из кремня, 10700 из мягких пород камня, 1600 из кости, 100 из керамики, 20 из створок моллюсков). Керамика представлена скульптурными изображениями, геометрической пластикой и фрагментами обмазки, керамическая посуда отсутствовала.
 Около станицы Раздорская находится неолитическое поселение Ракушечный Яр, нижние слои которого датируются второй половиной VII тыс. до нашей эры.
 В плейстоцене на территории Восточной Европы встречался крупный , очень близкий обоим современным верблюдам. Примечательна недавняя находка отлично сохранившегося черепа верблюда Кноблоха в окрестностях станицы Раздорской.

Примечания

Ссылки 

 Раздорский этнографический музей-заповедник
 Фотографии Дона в Раздорской
 Раздорская (станица)

Населённые пункты Усть-Донецкого района
Станицы области Войска Донского